Каратыгин, Василий:
 Каратыгин, Василий Андреевич (1802—1853) — российский актёр.
 Каратыгин, Василий Михайлович (1890—1968) — советский учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор.